Toxodon (il cui nome significa dente ad arco) è un genere estinto di mammifero ungulato vissuto dal Pliocene superiore al Pleistocene superiore, circa tra 2,6 milioni e  anni fa, in Sudamerica. Questo animale fa parte dell'ordine dei notoungulata, uno degli ordini di mammiferi più strani mai esistiti indigeni del Sudamerica. L'animale era uno dei più grandi e recenti generi, ed era probabilmente il mammifero ungulato più grande e comune del suo tempo.

Il famoso naturalista Charles Darwin fu uno dei primi a rinvenire i fossili di un Toxodon, dopo aver pagato 18 penny per un cranio di T. platensis, vendutogli da un contadino in Uruguay. Nel suo Il viaggio del Beagle, Darwin scrisse "26 novembre - ho interrotto il mio viaggio per Montevideo, dopo aver sentito parlare di alcune ossa giganti in una fattoria lungo la via. La fattoria era lungo il Sarandis, un piccolo corso d'acqua del Rio Negro, e ho acquistato il fossile per un valore di diciotto penny, per il cranio di un Toxodon." Darwin notò che i fossili dei mammiferi del Sud America erano diversi da quelli dell'Europa, provocando numerosi dibattiti circa l'evoluzione e la selezione naturale degli animali.

Un'analisi del DNA, sul collagene di un esemplare di un Toxodon, nonché di un Macrauchenia, ha rivelato che i notoungulati e i litopterna nativi del Sudamerica formano un sister taxon con i Perissodattili, rendendoli veri e propri ungulati.

Descrizione 

Un Toxodon adulto misurava circa 2,7 metri ( 10 in) di lunghezza per un peso stimato fino a  ( libbre) e un'altezza al garrese di circa 1,50 metro ( 11 in). Il corpo dell'animale era probabilmente simile ad un rinoceronte, con una testa breve e vagamente simile a quella di un ippopotamo. Per via della posizione delle aperture nasali, si ritiene che il Toxodon avesse un muso ben sviluppato. Il suo scheletro era enorme, il che suggerisce che in vita l'animale aveva un corpo molto muscoloso e voluminoso. Le zampe erano corte ma robuste e dotate di tre dita funzionali, come nei rinoceronti, dove la maggior parte del peso corporeo è sostenuto dal dito centrale.

Le vertebre erano dotate di alte apofisi, che probabilmente sostenevano il massiccio peso dei muscoli del collo e della grande testa. Il Toxodon aveva larghe mascelle dotate di robusti denti ad arco ed incisivi, che aiutavano l'animale a strappare, sminuzzare e masticare le dure fibre vegetali delle piante e delle foglie, di cui l'animale si nutriva.

Inizialmente si credeva che il Toxodon fosse un animale anfibio come gli ippopotami, ma dopo aver attentamente esaminato le proporzioni del femore e della tibia, nonché la posizione della testa, sotto la parte superiore della colonna vertebrale, i paleontologi hanno compreso che le caratteristiche dell'animale erano molto più simili ai grandi mammiferi terrestri come elefanti e rinoceronti. Inoltre i fossili sono stati ritrovati in ambienti aridi o semi-aridi, indicando uno stile di vita prettamente terrestre.

In vita il Toxodon doveva avere un'andatura molto particolare, a causa delle sue proporzioni peculiari. Poteva effettivamente galoppare per sfuggire ai predatori, ma come il rinoceronte, probabilmente faceva più affidamento alla stazza e alle dimensioni come protezione contro i predatori.

Classificazione 

Nel 2014, uno studio che identifica una nuova specie di toxodontide, ha risolto i rapporti filogenetici dei toxodontidi, di conseguenza anche per il Toxodon. Il cladogramma di seguito è stato riportato nello studio:

Estinzione 
Il Toxodon si estinse alla fine del Pleistocene, per causa ancora da chiarire. I cambiamenti climatici potrebbero essere una delle cause che ha portato alla loro estinzione. Molti fossili di Toxodon presentano tracce di punte di frecce. Questo potrebbe dimostrare che l'uomo preistorico cacciava questi animali, e come molte altre specie la caccia sconsiderata ha portato all'estinzione il Toxodon.

Clonazione 
Nel 2015, un gruppo di paleontologi ha scoperto del DNA di Toxodon scoprendo che i toxodontidi sono strettamente imparentati con gli ungulati, quali cavalli, rinoceronti e tapiri moderni. Alcuni scienziati stanno progettando di riportare il Toxodon in vita tramite il processo di de-estinzione, estraendo il DNA dal collagene di un fossile di Toxodon e usando un esemplare di rinoceronte bianco come madre surrogata.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Notoungulati
Megafauna estinta